Ischalea är ett släkte av spindlar. Ischalea ingår i familjen Stiphidiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Ischalea